Branigan ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Branigan (1922–1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Laura Branigan (1952–2004), US-amerikanische Popsängerin

Siehe auch:
 Brannigan